Hamngrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hamngrundet, Nykarleby, Österbotten, 
 Hamngrundet, Iniö, Åboland, 
 Hamngrundet, Korpo, Åboland, 
 Hamngrundet, Nagu, Åboland, 
 Hamngrundet, Helsingfors, Nyland,

Se även
Hamngrund
Hamngrunden

Robotskapade Finlandförgreningar